SSSP steht für:

 Society for the Scientific Study of Psychopathy, eine 2005 gegründete Vereinigung
 Society for the Study of Social Problems, eine 1951 gegründete wissenschaftliche Vereinigung
 Single-source shortest path, siehe Kürzester Pfad
 Soil Science Society of Poland, eine polnische wissenschaftliche Vereinigung

Abkürzung